Predsjednički trofej (izvorno: Presidents' Trophy) godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „prvoplasiranoj momčadi regularnog dijela prvenstva”. Momčad koja ostvari najviše bodova ima osiguranu prednost domaćeg leda u svim četirima serijama doigravanja. Međutim, samo je u osam navrata najbolja momčad prvog dijela sezone podigla Stanleyjev kup od pokretanja Predsjedničkog trofeja u sezoni 1985./86.

Najboljoj momčadi regularnog dijela prvenstva uručuje se nagrada od 350,000 USD koja se potom dijeli igračima i stručnom osoblju. Ako dođe do bodovnog izjednačenja, primjenjuje se uobičajeni postupak određivanja plasmana.

Povijest

Od osnutka lige pa sve do pokretanja službene nagrade NHL-a namijenjene prvaku regularne sezone, pobjednička momčad imala je za pravo razviti zastavu na krovu dvorane, koja bi obilježila taj uspjeh, s natpisom „NHL League Champions”.

NHL protiv pobjednika konkurentskih prvenstava za Stanleyjev kup (1917. — 1926.)

Zaključno sa sezonom 1925./26., pobjednik doigravanja NHL-a razigravao je s pobjednikom konkurentske lige za Stanleyjev kup; prvo se radilo o PCHA-u (Pacific Coast Hockey Association), a potom o W(C)HL-u (Western (Canada) Hockey League). O'Brienov trofej odlazio je pobjedniku NHL-a u ovom razdoblju.

Stanleyjev kup isključivo NHL-ov (od 1927. do uspostavljanja Predsjedničkog trofeja)

Počevši sa sezonom 1926./27., NHL je postao jedino prvenstvo koje se natječe za Stanleyjev kup. Trofej princa Walesa odlazio je pobjednicima regularnog dijela sezone u razdoblju 1939. — 1967.

Popis dobitnika (1986. — )

Predsjednički trofej uspostavljen je u sezoni 1985./86. Pobjedniku doigravanja (ne regularne sezone!) Istoka ide trofej princa Walesa, a onoj Zapada pehar Clarencea Campbella.

 Sezone 1994./95. i 2012./13. skraćene su na 48 utakmica, a 2004./05. otkazana u potpunosti.

Napomene
  U izvornom imenu trofeja, riječ presidents označava posvojni pridjev u množini (trofej predsjednikâ').

Izvori

NHL